Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2019 se déroule du 19 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Elliot Benchetrit
  Santiago Giraldo
  Kwon Soon-woo
  Ilya Ivashka
  Evgeny Donskoy
  Egor Gerasimov
  Tobias Kamke
  Grégoire Barrère
  Chung Hyeon
  Jenson Brooksby
  Dominik Köpfer
  Guillermo García-López	 
  Sumit Nagal
  Jannik Sinner
  Jiří Veselý
  Marco Trungelliti

Repêchés 
Les joueurs suivants (« lucky losers ») ont été éliminés au  mais sont repêchés pour pallier les forfaits de Kevin Anderson et Milos Raonic :

  Paolo Lorenzi
  Kamil Majchrzak

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2019
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2019
Tennis masculin en 2019